in de natuur- en wiskunde: een zeer korte anomalie van een bepaalde parameter, bijvoorbeeld:
 puls (elektriciteit), een kortstondige spanning of stroom;
 elektromagnetische puls, een verstorende energie.
 Puls (bier), een Estisch biermerk
 Puls (gemeente), een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein;
 Abraham Puls, een Nederlands ondernemer, met een verhuisbedrijf dat tijdens de Tweede Wereldoorlog een slechte naam kreeg doordat het van de bezetter opdracht kreeg de huizen van weggevoerde Joden leeg te halen.
 de regelmatige slag van een muziekstuk, van oorsprong in het tempo van de polsslag, vandaar de naam

Zie ook
 impuls (doorverwijspagina)
 pulsboring, een grondboormethode